Interracial puede hacer referencia a lo siguiente:

 Adopción interracial, adopción en la que el niño o la niña que es adoptado, es de un grupo étnico o de una raza diferente de la de los padres adoptivos.
 Matrimonio interracial, situación en la que los cónyuges son de diferente raza o etnia.
 Pornografía interracial, tipo de pornografía en la que se pueden contemplar actividades sexuales entre actores de diferentes razas o etnias.
 Sexo interracial, práctica en la que dos o más personas de diferente raza o etnia tienen relaciones sexuales.